Pierre Marion (v. 1611-1675), évêque français ;
 Pierre Marion (1914-2000), médecin français ;
 Pierre Marion (1921-2010), haut fonctionnaire français ;
 Pierre Marion (1980-), cuisinier normand.